Le mot Struma peut désigner :
 Struma, un fleuve des Balkans, qui se verse dans la mer Égée : le Strymon antique et grec, Struma étant le nom bulgare ;
 Struma, un paquebot mixte britannique construit à Newcastle en 1867 sous le nom de Xanthia, puis acquis par la compagnie grecque « Singros », rebaptisé Struma et naviguant sous pavillon du Panama en mer Noire pour sauver des réfugiés juifs fuyant la Shoah, avant d'être refoulé par la Turquie à la demande des autorités britanniques de Palestine et finalement torpillé avec ses passagers par le sous-marin soviétique ShCh-213.

Homonymie